Kurdistan iraniano – parte iraniana del Kurdistan
Provincia del Kurdistan – una delle province dell'Iran